Immersed é o segundo álbum de estúdio da banda de Metalcore Sinai Beach, lançado no ano de 2005 pela gravadora Victory Records.

Faixas
"Apocalypse" - 1:39
"Obedience Through Desecration" - 4:20
"The God I Would Be" - 4:36
"Necessary Bloodshed" - 3:23
"To the Church" - 4:49
"Return To Dust" - 3:08
"His Chosen Fate" - 3:42
"The Stagnate" - 3:21
"Distressor" - 1:02
"The Serpent's Letter" - 5:10
"Hellblaze" - 2:54
"Ignoring The Conditional Response" - 5:20

Álbuns de Sinai Beach
Álbuns de 2005